Скоморохово — топоним в России:

 Скоморохово — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Скоморохово — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Скоморохово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Скоморохово — разъезд в Грязовецком районе Вологодской области.
 Скоморохово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Скоморохово — упразднённая деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Скоморохово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Скоморохово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Скоморохово — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Скоморохово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Скоморохово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Скоморохово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Скоморохово — деревня в Островском районе Псковской области, Волковская волость.
 Скоморохово — деревня в Островском районе Псковской области, Городищенская волость.
 Скоморохово — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Скоморохово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Скоморохово — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Скоморохово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Скоморохово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Скоморохово — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Скоморохово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Скоморохов